

Кемпиці — місто в Слупському повіті Поморського воєводства
 Кемпиці — гміна в Слупському повіті Поморського воєводства
 Кемпиці — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства